Тишки — озеро в Кунашакском районе Челябинской области.

География 
Расположено в южной части Кунашакского района на границе с Красноармейским районом, в непосредственной близости от населённых пунктов: Новое Курманово, Нугуманово, Дубровка, Разъезд № 6 и Сураково.

Примечания 

Озёра Челябинской области